Чесновский:

 Чесновский, Мечислав Эдвардович (1948—2021) — белорусский историк, дипломат.
 Чесновский, Павел Геннадьевич (род. 1986) — белорусский футболист.
 Чесновский Раковец — село, Гнездычненский сельский совет, Збаражский район, Тернопольская область, Украина.